Domfruit Rovers é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 1968.

Clubes de futebol da Dominica